Il singolare del torneo di tennis U.S. Pro Indoor 1994, facente parte dell'ATP Tour 1994, ha avuto come vincitore Michael Chang che ha battuto in finale Paul Haarhuis 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Pete Sampras (primo turno)
 Jim Courier (semifinali)
 Michael Chang (campione)
 Todd Martin (secondo turno)

 Ivan Lendl (secondo turno, ritiro)
 MaliVai Washington (primo turno)
 Andrej Česnokov (quarti di finale)
 Jaime Yzaga (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Indoor 1994
ATP Tour 1994